Pegaso (automerk) uit Spanje
 Pegaso (duikmerk)
 Pegaso (motorfietsmerk) uit Italië
 Pegaso (motortype) van Aprilia
 Pegaso (mythisch figuur)